X-Men: The Last Stand, também conhecido como X3 ou X-Men 3, o terceiro filme da franquia X-Men
 X-Men: The Official Game, um jogo eletrônico que funciona como uma pré-sequência para o filme X-Men: The Last Stand
 Mega Man X3, o terceiro jogo da série X do Megaman
 BMW X3